Marcello Surace – musicista e batterista italiano
 Mimmo Surace – cantante e compositore italiano